Miejscowości w USA:
 Algoma – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Pontotoc
 Algoma – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Algoma – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
Gminy w USA:
 Algoma (ang. Algoma Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Algoma (ang. Algoma Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago